То́мас Долль (; 9 апреля 1966, Мальхин, Нойбранденбург, ГДР) — немецкий футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника и нападающего.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Карьеру игрока Томас Долль начал в своём родном городе Мальхине в юношеской команде «Локомотив». Скоро он был замечен специалистами из клуба «Ганза» и перешёл в молодёжную команду Ростока. А в 1983 году стал играть за основную команду. После того как «Ганза» в 1986 году вылетела из Оберлиги, он перешёл в берлинское «Динамо». После объединения Германии Долль переходит в «Гамбург». После очень удачного сезона 1990/91 игрой Долля заинтересовались зарубежные клубы и он был продан в «Лацио» за рекордную тогда сумму в 15 миллионов марок, что помогло «Гамбургу» погасить большую часть долгов клуба. После двух с половиной сезонов в Италии Долль вернулся в Бундеслигу в «Айнтрахт» из Франкфурта. Но из-за многочисленных травм за два сезона смог сыграть только 28 игр. Следующие два сезона Долль провёл в аренде в итальянском «Бари», после чего вернулся в «Гамбург», где в 2001 году по состоянию здоровья закончил активную карьеру игрока. В последнем сезоне из-за травм Долль не смог сыграть ни одного матча от начала до конца.

Сборные 
За сборную ГДР между 1986 и 1990 годами Долль провёл 29 игр (7 голов). Дебют состоялся 26 марта 1986 года в матче против сборной Греции (0:2), первый гол забил 3 июня 1987 года сборной Исландии (6:0). Кроме этого Долль в 1986—1988 годах сыграл 14 матчей (2 гола) за олимпийскую сборную ГДР.

За сборную Германии в 1991—1993 годах Долль сыграл 18 игр и забил единственный гол 16 октября 1991 года в отборочном матче чемпионата Европы против сборной Уэльса. В 1992 году принимал участие в чемпионате Европы в Швеции и стал вице-чемпионом Европы.

Карьера тренера

«Гамбург» 
В 2002 году Долль становится тренером любительской команды «Гамбурга», а в октябре 2004, после отставки Клауса Топмёллера, принимает руководство первой командой. После слабого старта в сезоне (последнее место в Бундеслиге) Доллю удалось качественно улучшить игру команды, особенно в гостевых играх.

В сезоне 2005/06 Долль добился целого ряда успехов. «Гамбург» стал победителем Кубка Интертото, обыграв в финале «Валенсию». Это позволило клубу принять участие в розыгрыше Кубка УЕФА, а по итогам сезона занять третье место. Кроме того, «Гамбург» смог впервые почти за 25 лет дважды за сезон обыграть «Баварию». В летнюю паузу несколько важных игроков покинуло «Гамбург», и несмотря на то, что клуб квалифицировался для участия в Лиге чемпионов УЕФА, постепенно в игре команды в сезоне 2006/07 наступил спад. 1 февраля 2007 после того, как команда набрала всего 15 очков в 19 играх, Долль был освобождён от занимаемой должности.

«Боруссия» (Дортмунд) 

13 марта 2007 года Долль занял место тренера «Боруссии», сменив подавшего в отставку Юргена Рёбера. В «Боруссии» ему была поставлена задача спасти клуб от вылета из Бундеслиги. Долль выполнил эту задачу в 32-м туре добившись победы в гостевом матче с «Вольфсбургом».

Первая половина сезона 2007/08 прошла для «Боруссии» относительно неудачно. Команда завершила его на десятом месте, но тем не менее в январе 2008 года было объявлено о продлении контракта с Доллем на следующие два года.

По окончании сезона, который «Боруссия» закончила на 13 месте, и после проигранного полуфинала Кубка Германии, Долль подаёт в отставку, которая принимается руководством клуба.

«Генчлербирлиги» 
В июне 2009 года Долль принял приглашение турецкого «Генчлербирлиги» и подписал двухлетний контракт по системе 1+1.

«Аль-Хиляль» 
20 июля 2011 года чемпион Саудовской Аравии клуб «Аль-Хиляль» принимает Долля на должность главного тренера, но 20 января 2012 года увольняет.

«Ференцварош» 
18 декабря 2013 года Долль становится главным тренером венгерского «Ференцвароша».

«Ганновер 96» 
27 января 2019 назначен тренером «Ганновера 96» после отставки Андре Брайтенрайтера.

Личная жизнь 
Томас Долль женат вторым браком. От каждого брака у него по одной дочери.

Почётные звания 
В 2005 году был назван «Человеком года» немецкого футбола по версии журнала «Киккер». В том же году был выбран «Гамбуржцем 2005».

Примечания 

Футболисты ГДР
Футболисты Германии
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Динамо» Берлин
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Бари»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Гамбург II»
Тренеры ФК «Гамбург»
Тренеры ФК «Боруссия» Дортмунд
Тренеры ФК «Генчлербирлиги»
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Ференцварош»
Тренеры ФК «Ганновер 96»
Тренеры ФК АПОЭЛ